Numele Crăiniceanu se poate referi la unul din următorii:
 Grigore Crăiniceanu (1852-1935) - politician și general român
 Constantin Crăiniceanu (1875-1917) - fiul lui Grigore Crăiniceanu, ofițer român, executat pentru trădare în timpul Primului Război Mondial

Nume de familie românești